V roce 2007 do Intertoto Cupu nastoupilo 50 týmů. Jedenáct z nich postoupilo do 2. předkola Poháru UEFA.

Zápasy

1. kolo 
 23. a 24. června a 30. června a 1. července

|-
!style="background:#ff0000;" colspan="5"|Severní Evropa
|-

|-
!style="background:#00ff00;" colspan="5"|Střední Evropa
|-

|-
!style="background:#0000ff;" colspan="5"|  Jižní Evropa 
|-

|}

2. kolo 
 7. a 8. července a 14. a 15. července

|-
!style="background:#ff0000;" colspan="5"|Severní Evropa
|-

|-
!style="background:#00ff00;" colspan="5"|Střední Evropa
|-

|-
!style="background:#0000ff;" colspan="5"|  Jižní Evropa 
|-

|}

3. kolo 
 21. a 22. července a 28. a 29. července

|-
!style="background:#ff0000;" colspan="5"|Severní Evropa
|-

|-
!style="background:#00ff00;" colspan="5"|Střední Evropa
|-

|-
!style="background:#0000ff;" colspan="5"|  Jižní Evropa 
|-

|}

Externí odkazy 
 Intertoto 2007 z rsssf.com

2007
Fotbal v Evropě v roce 2007